Franco Fasciana Azocar – ex calciatore e allenatore di calcio venezuelano, portiere
 Juan Azócar – calciatore venezuelano, attaccante
 Oscar Azócar – giocatore venezuelano di baseball
 Patricio Aylwin Azócar – politico cileno